Појам Крешталице се може односити на следеће:

 Крешталице или тирани (лат. -{Tyranni}-), подред птица певачица (-{Passeriformes}-);
 Крешталице, модровране или викачице (лат. -{Coraciiformes}-), ред птица.